Comitatul Arthur, conform originalului din engleză, Arthur County, se poate referi la două unități administrative sub-statale, una din  și alta din .

Australia 

 Comitatul Arthur, fostul nume al Districtului Arthur, din Tasmania, Australia

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Arthur, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Arthur (dezambiguizare)
 Artă (dezambiguizare)
 Art (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii